Фла́уэр Ту́ччи (; род. 2 января 1981 года) — сценический псевдоним американской порноактрисы Кэрол Моллой ().

Биография 
Туччи работала в пекарне, где украшала торты. В порноиндустрию пришла, прочитав объявление в газете LA Weekly. Её первым фильмом стал Balls Deep 6, где она снялась вместе с Лексингтоном Стилом. Из-за татуировок на спине в виде цветков и виноградной лозы, она взяла себе псевдонимом Флауэр, но позже добавила Туччи, чтобы её не путали с азиатской актрисой.

Кроме съёмок в порнофильмах, Флауэр вела два радиошоу The Porn Hunnies Smut Top 20 и Tushy Talk на радио KSEX и снялась в сериале канала Showtime Family Business. Она является лицом компании, производящей одежду, Mofowear. В 2009 году она основала актёрское агентство Spiegler Girls. В 2009 году подала иск против компании RK Netmedia, которой принадлежит Reality Kings, чтобы получить себе домен flowertucci.com.

На 2012 год снялась в 436 порнофильмах и срежиссировала 2.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 Flower Tucci at Myspace
 Interview at Foundry Music
 Interview with Porn Valley News
 Podcast Interview at Adult DVD Talk
 Audio Blog at Street Rich Magazine
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Эротические фотомодели США